O Esporte Clube Caratinga é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Caratinga, no estado de Minas Gerais.

As suas Cores são o Vermelho e o Preto, e tem como mascote o Dragão.

O Esporte Clube Caratinga foi fundado em 23 de agosto de 1917. Em 1928 foi formada a primeira diretoria com três membros: professor Francisco Costa Ramos, Cel. Pedro Martins, e Dr. Antônio Carlos.

Durante estes longos anos, o clube passou por muitos momentos bons e ruins, crises e glórias. Por ali passaram grandes nomes entre jogadores, técnicos, dirigentes e associados.

Entre muitos dirigentes que fizeram parte desta história estão: Major Etienne Arreguy, Omar Coutinho, Onair de Freitas, Antônio de Araújo Côrtes, Archimedes Theodoro, Aluísio Mendes de Andrade, Milon do Val, Ary Macedo, Wantuil Teixeira de Paula, Paulinho da Bateria, Jorge Mendes Magalhães e Monir Saygli. Hoje o clube é presidido por Márcio Alexandre do Carmo (Didi). Manda seus jogos no Estádio Doutor Euclides Etienne Arreguy ou "Doutor Maninho", com capacidade para 2.000 pessoas.
Teve nomes consagrados como Toninho entre outros craques, tendo como alguns dos seus principais nomes o ponta esquerda Índio (que chegou a ir para o Cruzeiro nos anos 80 sendo destaque da até então equipe desacreditada), Jorge Magalhães (eterno lateral direito do ECC), Carlos Temoteo (era apenas um bom jogador, sua especialidade era o chute de três dedos (chute de ouro), destacando-se pela rivalidade com o Índio, o que foi muito bom para o grupo tendo 2 estrelas entre eles), Aírton Nunes (o craque), etc. Isso ficou marcado nas lembranças da torcida. Caratinga hoje em dia está apenas com as equipes de bases e com a turma do veterano.

Caratinga
Clubes de futebol fundados em 1917
Cultura de Caratinga
Fundações no Brasil em 1917